Жуње је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 295 становника.

Демографија 
У насељу Жуње живи 301 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 42,2 година (40,2 код мушкараца и 44,2 код жена). У насељу има 108 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,43.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији